Шака́л ( происходит от ) — обобщённое название трёх или четырёх видов семейства псовых (Canidae), обитающих в Африке, Азии и Юго-Восточной Европе. Шакал занимает аналогичную экологическую нишу, что и койот в Северной Америке. Небольшой или средний по размеру хищник, часто питающийся падалью и остатками. Длинные ноги и изогнутые клыки приспособлены для охоты на небольших млекопитающих, птиц и рептилий. Поддерживает скорость 16 км/ч длительное время. Наиболее активен в сумерках.

У шакалов социальной ячейкой являются моногамные пары, которые защищают свою территорию от других пар: энергично выдавливают соперников и маркируют местность мочой и калом. Территория может быть достаточно большой, чтобы позволить молодёжи жить с родителями до тех пор, пока молодые не обретут свою собственную территорию. Шакалы иногда собираются в небольшие стаи, например, для поедания падали, но обычно охотятся в одиночку или в паре.

Таксономия 
В 1816 году вышел третий том Lehrbuch der Naturgeschichte Лоренца Окена, где автор нашёл достаточно сходства в зубах шакала и североамериканского койота и отделил их в новый отдельный род Thos. Но это предложение не прижилось.

Современные исследования уточнили взаимоотношение между видами шакалов. Несмотря на внешнее сходство, они не все тесно связаны друг с другом. Полосатый шакал и чепрачный шакал близки друг к другу, но отделились от других африканских и евразийских диких собак и волков примерно 6—7 млн лет назад. Обыкновенный шакал и эфиопский волк являются той же частью подрода, что и серый волк, домашняя собака и койот. Исследования по гибридизации пуделей и шакалов, проведённые в Германии, показали, что в отличие от вольфдогов гибриды шакал / собака показывают уменьшение рождаемости, значительные проблемы коммуникации, а также увеличение генетических заболеваний после трёх поколений интербридинга, как и у койдогов.

Современные кладистические представления о шакалах выглядят следующим образом:

Примечания 

Волки